quw – codice ISO 639-3 della lingua quichua del bassopiano di Tena